Acidota är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Acidota ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Acidota